Yacimiento puede referirse a una exposición.

Una concentración significativa de materiales o elementos interesantes para alguna ciencia:
 Yacimiento geológico: Una acumulación significativa de materiales geológicos, (minerales, gases, petróleo, etc.).
 Yacimiento arqueológico: Concentración de restos arqueológicos.
 Yacimiento paleontológico: Lugar donde se hallan restos fósiles.
 Yacimiento petrolífero: Es una porción de trampa geológica en la cual se almacenan hidrocarburos.

Metafóricamente, una concentración de recursos de cualquier tipo (sobre todo cuando aún no están suficientemente explotados o lo serán más en un futuro):
Yacimiento de empleo (para futuros empleos).